Генерал внутренней службы — персональное специальное звание высшего начальствующего состава МВД СССР в 1952 — 1973 годах.

История 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1952 года «Об отмене воинских званий и введении новых званий для начальствующего состава Министерства внутренних дел СССР» для начальствующего состава Министерства внутренних дел СССР (за исключением генералов, офицеров, сержантского и рядового состава конвойной охраны, инженерно-противохимических частей и штабов МПВО, военно-строительных частей МВД СССР и Особого дорожно-строительного корпуса) отменялись воинские звания и вводились специальные звания, в том числе для высшего начальствующего состава:

(приравнивались соответственно к воинским званиям генерала армии, генерал-полковника, генерал-лейтенанта и генерал-майора).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1973 года «О специальных званиях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» введена новая система званий генералов внутренней службы:

 генерал-полковник внутренней службы
 генерал-лейтенант внутренней службы
 генерал-майор внутренней службы

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 23 октября 1973 года № 778 «Об утверждении Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел» лица, имеющие специальные звания генерала внутренней службы 2 и 3 рангов, стали считаться в специальных званиях генерал-лейтенанта внутренней службы и генерал-майора внутренней службы.

Персоналии 
Представлены не все.

Генерал внутренней службы 
Данное специальное звание никому не присваивалось.

Генерал внутренней службы 1-го ранга 
Данное специальное звание никому не присваивалось.

Генерал внутренней службы 2-го ранга 
 Кабылбаев, Шракбек Кабылбаевич
 Климовской, Алексей Алексеевич (1967)
 Махкамов, Бобо (1968)
 Мартынов, Фёдор Кузьмич (1968)
 Сморыго, Виктор Акимович (1969)
 Тикунов, Вадим Степанович (1963)

Генерал внутренней службы 3-го ранга 
 Бровкин, Алексей Николаевич (1957)
 Калинин, Григорий Иванович (19??)
 Петров, Фёдор Игнатьевич (19??)
 Давыдов, Георгий Иванович (1970)

См. также 
 Комиссар милиции
 Генерал внутренней службы Украины

Ссылки 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1952 г. «Об отмене воинских званий и введении новых званий для начальствующего состава Министерства внутренних дел СССР».
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1973 г. «О специальных званиях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел».
 Постановление Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 778 «Об утверждении Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел».
 «Табель о рангах СССР»

01-01